Утро — многозначный термин:

 Утро — часть суток, следующая за ночью и предшествующая дню.

Издания 
 «Утро» — петербургский журнал-еженедельник, издававшийся П. А. Плавильщиковым в мае—сентябре 1782 года.
 «Утро» — петербургская ежедневная политическая, общественная и литературная газета; издавалась и редактировалась И. А. Баталиным (1897).

В искусстве 
 «Утро» — мраморная статуя, изображающая аллегорию Утра, созданная Микеланджело в 1526—1531 годах.
 «Утро» — Шестая симфония Йозефа Гайдна (1761).
 «Утро» — фрагмент III акта балета Лео Делиба «Коппелия» (1870).
 «Утро» — стихотворение Николая Некрасова, написанное в 1872—1873 годах, опубликованное в 1874 году.
 «Утро» — картина Татьяны Яблонской, написанная в 1954 году (Третьяковская галерея).
 «Утро» — советская историческая драма 1960 года.
 «Утро» — научно-фантастический фильм 2023 года режиссёра Джастина Курзеля.

Топоним

Белоруссия 
 Утро — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Утро — посёлок в Ленинградском районе Краснодарского края.
 Утро — посёлок в Ряжском районе Рязанской области.

Франция 
 Утро́ — кантон в департаменте Па-де-Кале, регион О-де-Франс.
 Утро́ — коммуна в кантоне Утро.

См. также

Примечания